Шампіньоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Шампіньоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор